Le mercredi  est le 106 jour de l'année 1834.

Naissances 
 Charles Lennox Richardson (mort le ), marchand anglais
 Włodzimierz Czacki (mort le ), prélat catholique

Voir aussi 
 16 avril et avril 1834